IND steht als Abkürzung für:

 Indien, als Länderkürzel nach ISO 3166
 Indianapolis International Airport, im US-Bundesstaat Indiana (IATA-Code)
 Indianer (Sternbild) (lateinisch Indus), Sternbild des Südhimmels
 Umlaufzahl bzw. Index, Begriff aus der Funktionentheorie (Mathematik)

ind steht für:
 Indonesisch, Sprachcode nach ISO 639-2 und 639-3, siehe Malaiische Sprache

Ind ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Ind (* 1942), britischer Theologe und Bischof von Truro
 Peter Ind (1928–2021), britischer Jazzmusiker

Abkürzung